Хо́торн, Го́торн ( — «боярышник») — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Готорн, Джулиан (1846—1934) — американский журналист, прозаик и историк; сын Натаниэля и Софии Готорн.
 Хоторн, Ким — американская актриса.
 Хоторн, Майк (1929—1959) — британский автогонщик.
 Хоторн, Найджел (1929—2001) — актёр, продюсер.
 Готорн, Натаниэль (1804—1864) — американский писатель.
  (урождённая Пибоди; 1809—1871) — американская художница и иллюстратор, жена Натаниэля Готорна.
  (1913—2011) — британский конструктор реактивных двигателей.
 Хоторн, Фрэнк Кристофер (род. 1946) — канадский минералог и кристаллограф.
 Хоторн, Хлоя (род. 2002) — британская актриса.
 Хоторн, Чарльз Вебстер (1872—1930) — американский художник.

Топоним 
 Хоторн — город в США, штат Калифорния.
 Хоторн — город (боро) в США, штат Нью-Джерси.
 Хоторн — город (боро) в США, штат Пенсильвания.

Другое 
 «Хоторн» — американский телесериал.

См. также 
 Хоторнский эффект
 Хоторнс
 Гошорн

Примечания